The Best Damn Tour — Live in Toronto — концерт канадской певицы Аврил Лавин в Торонто 7 апреля 2008 года в рамках тура The Best Damn Tour, записанный на DVD, издан в 2008 году.

Список композиций 
 «Girlfriend»
 «I Can Do Better»
 «Complicated»
 «My Happy Ending»
 «I’m With You»
 «I Always Get What I Want»
 «Best Damn Dance Break»
 «When You’re Gone»
 «Innocence»
 «Don’t Tell Me»
 «Hot»
 «Losing Grip»
 «Bad Reputation Video Montage» (кавер-версия песни Джоан Джетт)"
 «Everything Back But You»
 Аврил Лавин на барабанах
 «Runaway»
 «Hey Mickey» (кавер-версия песни Тони Бэзил)
 «The Best Damn Thing»
 «I Don’t Have to Try»
 «He Wasn't»
«Girlfriend (Remix)»
«Sk8er Boi»

Версия Palladia 
Palladia показал 54-минутную версию этого концерта по HDTV 10 января 2009 года.
 «Girlfriend»
 «Complicated»
 «My Happy Ending»
 «I’m With You»
 «When You’re Gone»
 «Innocence»
 «Don’t Tell Me»
 «Losing Grip»
 «Bad Reputation Video Montage» (кавер-версия песни Джоан Джетт)"
 Avril на барабанах
 «Runaway»
 «Hey Mickey» (кавер-версия песни Тони Бэзил)
 «The Best Damn Thing»
 «He Wasn't»
 «Girlfriend (Remix)»
 "Sk8er Boi

Чарты

История выхода DVD

Статус и продажи

Примечания 

Аврил Лавин